Michail Koeznetsov (roeier) (1952), roeier uit de Sovjet-Unie
 Michail Koeznetsov (triatleet) (1971), Kazachse triatleet